Il singolare del torneo di tennis Ostend Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jean-Philippe Fleurian che ha battuto in finale Jan Apell 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Bart Wuyts (primo turno)
 Lars Jonsson (secondo turno)
 Filip Dewulf (secondo turno)

 Dirk Dier (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Massimo Valeri (secondo turno)
 Diego Pérez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1993